In der Handball-Regionalliga 2007/08 gab es fünf Ligen, die jeweils durch ihren Regionalverband organisiert wurden. Die fünf Meister stiegen in die 2. Bundesliga auf:

Regionalliga Nord

Regionalliga Nordost

Regionalliga West 
Hauptartikel: Handball-Regionalliga West 2007/08

Regionalliga Südwest

Regionalliga Süd 

Torschützenkönig dieser Saison war Christian Hefter (237/58 Saisontreffer) von der SG Köndringen/Teningen.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nord
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nordost
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga West
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Südwest
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Süd
 Handball-Archiv
 SIS Handball-Ergebnisdienst

Einzelnachweise 

Handballsaison 2007/08